ESFJ é um dos tipos de personalidade definidos pelo psiquiatra Carl Gustav Jung, caracteriza-se por:

 Extroversão
 Sensação
 Sentimento (Feeling)
 Julgamento

O instrumento MBTI 
Os MBTI preferências indicar as diferenças entre as pessoas com base no seguinte: [4]
 Como eles concentram sua atenção ou obter a sua energia (extroversão ou introversão)
 Como eles percebem ou levar em informação (detecção ou intuição)
 Como eles preferem tomar decisões (pensamento ou sentimento)
 Como eles orientar-se para o mundo externo (juízo ou percepção)
Ao usar a sua preferência em cada uma dessas áreas, as pessoas desenvolvem o que Jung e Myers chamado tipo psicológico. Este padrão de personalidade subjacentes resulta da interação dinâmica de suas quatro preferências, em conjunto com as influências ambientais e suas próprias tendências individuais. As pessoas tendem a desenvolver comportamentos, habilidades e atitudes com base no seu tipo particular. Cada tipo de personalidade tem suas próprias forças potenciais, bem como áreas que oferecem oportunidades de crescimento.

A ferramenta MBTI consiste de questões de múltipla escolha que classificar os entrevistados com base em quatro "dicotomias" (pares de opostos psicológicos). Dezesseis diferentes resultados são possíveis, cada um identificado por seu próprio código de quatro letras, referido por letras iniciais. (N é usado para iNtuition, desde I é usado para introversão). O MBTI é de aproximadamente 75% de precisão de acordo com seu próprio manual. [5]
 E - Extraversion preferiu introversão: ESFJs muitas vezes se sentem motivados por sua interação com as pessoas. Eles tendem a desfrutar de um amplo círculo de conhecidos, e eles ganham energia em situações sociais (ao passo que os introvertidos gastar energia). [6]
 S - Sensoriamento preferiu intuição: ESFJs tendem a ser mais concreto do que abstrato. Eles se concentram sua atenção nos detalhes, em vez de a grande figura, e em realidades imediatas em vez de possibilidades futuras. [7]
 F - Sensação preferiu Pensamento: ESFJs tendem a valorizar considerações pessoais acima critérios objectivos. Ao tomar decisões, que muitas vezes dão mais peso às implicações sociais do que à lógica. [8]
 J - Acórdão preferiu Percepção: ESFJs tendem a planejar suas atividades e tomar decisões mais cedo. Elas retiram um senso de controle através da previsibilidade. [9]

Características de ESFJs 
ESFJs focam o mundo exterior e avaliam as suas experiências subjetivamente. Eles possuem grande parte fundamentar seus julgamentos em seu sistema de crenças e sobre os efeitos das ações sobre as pessoas. ESFJs são literais e concretos, confiando as informações específicas, factual recolhida através de seus fisiológicas sentidos.

Calor projeto ESFJs através de um interesse genuíno no bem-estar dos outros. Elas são muitas vezes hábil em trazer o melhor nas pessoas, e eles querem entender outros pontos de vista. Eles são sérios sobre as suas responsabilidades, ver o que precisa ser feito e, em seguida, fazê-lo. Geralmente proficiente em tarefas detalhadas, eles gostam de fazer pequenas coisas que tornam a vida mais fácil para os outros. Eles valorizam a tradição e a segurança que ele oferece.

Magoa-se facilmente, ESFJs buscar a aprovação. Eles têm prazer em felicidade de outras pessoas. Eles dão generosamente mas espera apreciação em troca. Sensível às necessidades físicas dos outros, eles respondem, oferecendo cuidados práticos. Como os leitores especialistas pessoas, muitas vezes ESFJs adaptar a sua forma de satisfazer as expectativas dos outros. No entanto, eles podem ter dificuldade em reconhecer as deficiências de seus entes queridos.

ESFJs tendem a ser vocal para expressar seu senso de certo e errado. As suas decisões em relação ao mundo externo são muitas vezes baseadas na ética interpessoais, com atenção a dar social e tomar. Em comparação com os seus homólogos ENFJ, valores ESFJs 'tendem a basear-se mais com as do seu grupo social do que em um conjunto interno independente de ética. ESFJs levantadas em um ambiente de elevados padrões éticos tendem a exibir verdadeira generosidade e bondade. No entanto, aqueles que crescem rodeado por um conjunto de valores distorcidos podem desenvolver uma falsa sensação de integridade e usar suas habilidades para manipular pessoas egoisticamente outros, particularmente se a sua intuição é pouco desenvolvida, deixando-os incapazes de prever as consequências de suas ações.

ESFJs procuram ambientes estruturados e controlados, e tendem a ser bons na criação de um sentido de ordem. Eles geralmente se sentem inseguros em uma atmosfera de incerteza. Eles valorizam o Estado de direito e esperam o mesmo dos outros. ESFJs pode ser menos interessados ​​em compreender os conceitos por trás das regras, tendendo a se coíbe de o abstrato e impessoal. [10]

Correlação com Enneatype 
De acordo com Baron e Wagele, os mais comuns Enneatypes para ESFJs são ajudantes e céticos. [11]

Funções cognitivas 
Um diagrama das funções cognitivas de cada tipo. A cor de fundo do tipo representa sua função dominante, e sua cor texto representa sua função auxiliar.

Baseando-se em teoria junguiana, Isabel Myers propôs que para cada tipo de personalidade, as funções cognitivas (sensoriamento, intuição, pensamento e sentimento) formam uma hierarquia. Esta hierarquia representa padrão padrão da pessoa de comportamento.

A função dominante é o papel preferencial do tipo de personalidade, o que eles se sentem mais confortáveis ​​com. A função auxiliar secundária serve para apoiar e expandir a função dominante. Se o Dominante é uma função de recolha de informações (sensor ou intuição), o auxiliar é uma função a tomada de decisão (pensando ou sentindo), e vice-versa. A função terciária é menos desenvolvida do que a dominantes e auxiliares, mas amadurece com o tempo, arredondando para fora habilidades da pessoa. A função inferior é a fraqueza fatal do tipo de personalidade. Esta é a função que eles são menos confortável. Como o Terciário, a função inferior fortalece com maturidade. [12]

Jung e Myers considerou a atitude do auxiliar, Terciário, e funções inferiores a ser o oposto do Dominante. Nesta interpretação, se a função dominante é extrovertido, então os outros três são introvertidos, e vice-versa. . No entanto, muitos médicos modernos segurar que a atitude da função terciária é o mesmo que o Color [5] Utilizando a interpretação mais moderna, as funções cognitivas do ESFJ são as seguintes: [12]

Dominante: extrovertido sentimento (Fe) 
Fe procura certas conexões sociais e cria interacções harmoniosas através de um comportamento educado, atencioso e adequado. Fe responde à explícita (e implícito) quer de outros, e pode até mesmo criar um conflito interno entre as necessidades próprias do sujeito e do desejo de satisfazer as necessidades dos outros. [13]

Auxiliar: Introvertido sensoriamento (Si) 
Si coleta dados no momento presente e compara com experiências passadas, um processo que às vezes evoca os sentimentos associados com a memória, como se o assunto estivesse revivendo-lo. Buscando proteger o que é familiar, Si se inspirou na história para formar objetivos e expectativas sobre o que vai acontecer no futuro. [14]

Terciário: intuição extrovertida (Ne) 
Ne encontra e interpreta significados ocultos, usando "what if" perguntas para explorar alternativas, permitindo que múltiplas possibilidades de coexistir. Este jogo imaginativo entrelaça idéias e experiências de várias fontes para formar um novo conjunto, que pode, então, tornar-se um catalisador para a ação. [15]

Inferior: pensamento introvertido (Ti) 
Ti busca de precisão, tais como a palavra exata para expressar uma idéia. Ele percebe as distinções hora que definem a essência das coisas, em seguida, analisa e classifica-los. Ti examina todos os lados de uma questão, olhando para resolver problemas, minimizando o esforço e risco. Ele usa modelos para erradicar a inconsistência lógica. [16]

Funções Sombra 
Pesquisadores de personalidade mais tarde (mais especificamente Linda V. Berens), adicionaram quatro funções para a hierarquia descendente, as chamadas funções "sombra" para que o indivíduo não é naturalmente inclinados, mas que pode surgir quando o sujeito está sob estresse. Para ESFJ estas funções de "sombra" são (em ordem):
 Sentimento Introvertido (FI): "FI" filtra informações com base em interpretações dos valores, formando juízos de acordo com critérios que, muitas vezes, são intangíveis. "FI" equilibra constantemente um conjunto interno de valores como harmonia e autenticidade. Em sintonia com distinções sutis, "FI" sente o que é verdadeiro e o que é falso em uma situação; [18]
 Sensoriamento Extrovertido (SE): "SE" concentra-se nas experiências e sensações do mundo físico imediato. Com uma consciência aguda do ambiente atual, traz fatos e informações relevantes para a frente e pode levar a ações espontâneas; [19]
 Intuição Introvertida (NI): Atraído por ações ou dispositivos simbólicos, "NI" sintetiza aparentes paradoxos para criar o nunca antes imaginado. Essas realizações, vêm com uma certeza que exige ação para cumprir uma nova visão do futuro, as soluções que podem incluir sistemas complexos ou verdades universais; [20]
 Pensamento Extrovertido (TE): "TE" organiza horários, idéias e meio ambiente para garantir a eficiente perseguição, produtiva dos objectivos. "TE" busca explicações lógicas para as ações, eventos, e as conclusões, à procura de raciocínio falho e lapsos em sequências. [21]

Referências 
 Ir para cima^ "Myers-Briggs Foundation: Os 16 tipos MBTI". Retirado 2009/05/07.
 Ir para cima^ "Keirsey.com Retrato do Provedor". Retirado 10 de Janeiro de 2010.
 Ir para cima^ "CAPT". Retirado 2008/10/13.
 Ir para cima^. Myers, Isabel Briggs (1998) Introdução ao Tipo: Um Guia para Entender seus resultados na Type Indicator Myers-Briggs. Mountain View, CA: CPP, Inc.
 ^ Ir até:um b Myers, Isabel Briggs; Mary H. McCaulley (1985). Manual: Um Guia para o Desenvolvimento e Uso do Type Indicator Myers-Briggs (2ª ed.). Palo Alto, CA: Consultoria psicólogo Press. p. 52.ISBN  0-89106-027-8.
 Ir para cima^ "Changing Minds: Extroversão versus introversão". Retirado 2009/01/10.
 Ir para cima^ "Changing Minds: Sensing vs. intuição". Retirado 2009/01/10.
 Ir para cima^ "Changing Minds: Pensamento vs. Feeling". Retirado 2009/01/10.
 Ir para cima^ "Changing Minds: A julgar vs. Percepção". Retirado 2009/01/10.
 Ir para cima^ "Personalidade Página ESFJ". Retirado 2009/02/12.
 Ir para cima^ * Wagele, Elizabeth; Renee Baron (1994). O Eneagrama Made Easy. HarperOne. ISBN  0-06-251026-6.
 ^ Ir até:um b Barron-Tieger, Barbara; . Tieger, Paul D. (1995) Faça o que você é: descobrir a carreira perfeita para você através dos segredos do tipo de personalidade. Boston:. Little, Brown ISBN  0-316-84522-1.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: sentimental extrovertido". Retirado 2009/05/12.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: sensoriamento Introvertido". Retirado 2009/05/12.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: intuição extrovertida". Retirado 2009/05/12.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: pensamento introvertido". Retirado 2009/05/12.
 Ir para cima^ "CognitiveProcesses.com". Retirado 2008/05/21.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: sentimento introvertido". Retirado 2009/05/12.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: Sensoriamento extrovertido". Retirado 2009/05/12.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: Introvertido intuição". Retirado 2009/05/12.
 Ir para cima^ "Processos Cognitivos: pensamento extrovertido". Retirado 2009/05/12.

Psicologia analítica
Personalidade